Tadeusz Świątek – redaktor naczelny krakowskiego tygodnika literacko-artystycznego Maski, ukazującego się od stycznia 1918 do 1920 roku.
 Tadeusz Świątek (ur. 1961) – polski piłkarz